Oberweg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberweg, Katastralgemeinde und Ortschaft von Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Oberweg (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oberweg (Gemeinde Navis), Ortschaft von Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Overweg